Rohrwiesengraben ist ein Gewässername:

 Rohrwiesengraben (Bühler), linker Auengraben zur Bühler gegenüber der Weidenmühle, Gemeinde Bühlertann, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Rohrwiesengraben (Kollbach), rechter Zufluss des Kollbachs (zur Donau) gegenüber Grafling, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Rohrwiesengraben (Luckengraben), rechter Zufluss des Luckengrabens (zur Ostrach, zur Donau) bei Pfrungen, Gemeinde Wilhelmsdorf, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Rohrwiesengraben (Rötenbach),rechter Zufluss des Rötenbachs  (zum Herdenbach, zur Linzer Aach) bei Herdwangen, Gemeinde Herdwangen-Schönach, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Rohrwiesenbach
 Rohrgraben
 Wiesengraben